Center Valley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Center Valley (Arkansas)
 Center Valley (Indiana)
 Center Valley (New York)
 Center Valley (Pennsylvania)
 Center Valley (Wisconsin), im Outagamie County